inaczej mozga kanaryjska – roślina
 potocznie kontroler biletów
 Kanar – rzeka, dopływ Stoły